Umbelina est un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Prénom 
Umbelina est un prénom féminin portugais, équivalent d’Ombeline ou Ombline en français. Umbelino est le prénom masculin équivalent. Umbelina est notamment porté par :
  (1848-1903), bienfaitrice brésilienne, fondatrice du Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas au Brésil.

Patronyme 

 Natália Pedro da Costa Umbelina Neto (1951-), femme politique et ministre santoméenne.
 Nestor Umbelina, homme politique santoméen.

Architecture 
 , chapelle faisant partie du monastère de São João de Tarouca, dans la municipalité de Tarouca et le district de Viseu, au Portugal.

Patronyme portugais